Il termine inglese Phaeton (dal personaggio mitologico Fetonte) può riferirsi a:
 Phaeton, tipo di carrozzeria utilizzata spesso nelle vetture d'inizio Novecento
 Phaeton (carrozza), carrozza sportiva aperta a quattro grandi ruote, con tiro ad uno o due cavalli, dotata di sospensioni molto leggere, con un "corpo" di dimensioni ridotte, molto veloce ma anche pericolosa
 Chrysler Phaeton, concept car realizzata dalla Chrysler nel 1997.
 Volkswagen Phaeton, berlina di lusso presentata dalla Volkswagen nel 2002
 3200 Phaethon, asteroide
 Phaeton (Haiti), città haitiana